La Coupe départementale de la Ligue d’Oran, ou Coupe d'Oranie, est une ancienne compétition de football ouverte entre tous les clubs du département d’Oran en vue de désigner ses trois représentants à la Coupe d’Afrique du Nord. Créée en 1920, elle a été remplacée en 1956 par la Coupe d'Algérie de football.

Chez les catégories jeunes, la compétition a commencé à la même date que chez les seniors, mais après avoir été arrêté en 1956, elle a repris en 1962 juste après l'indépendance de l'Algérie.

Historique

Coupe d'Oranie (1920-1956)

Finales

Palmarès

Regardez encore 
Ligue d'Oran de Football Association

Notes & références

Notes

Références

Liens externes
Coupe d'Oranie - RSSSF

Compétition de football en Algérie française
Compétition fondée en 1926
Compétition de football disparue